Rafałówka (województwo podlaskie) – wieś w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Zabłudów
 Rafałówka – części wsi Miedźno w gminie Warta
 Rafałówka – wieś w rejonie włodzimierskim w obwodzie rówieńskim Ukrainy
 Rafałówka – nieistniejąca kolonia w rejonie kiwereckim w obwodzie wołyńskim Ukrainy,  położona  na zachód od wsi Murawyszcze, do 17 września 1939 w gromadzie Trościaniec, w powiecie łuckim, woj. wołyńskim w Polsce,
 Rafałówka – polana w Beskidzie Małym
 Rafałówka – dawna kolonia.  Tereny, na których była położona, leżą obecnie na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Widze